Harrow (borough), een borough in Londen
 Harrow (Londen), een historische plaats in Engeland, later een wijk in deze borough
 Harrow School, een onafhankelijke kostschool voor jongens in Harrow
 Harrow (televisieserie), Amerikaanse / Australische televisieserie uit 2018